Borova může být:

 Borova (Charkovská oblast) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti na Ukrajině
 Borova (Kyjevská oblast) – sídlo městského typu v Kyjevské oblasti na Ukrajině